Puerto Colombia ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Puerto Colombia (Atlántico), Stadt und Gemeinde im Departamento Atlántico, Kolumbien
 Puerto Colombia (Guainía), Amt im Departamento Guainía, Kolumbien
 Puerto Colombia, Hafen von Choroní, Bundesstaat Aragua, Venezuela